Річка:
 Кучурган — річка в Україні

Села:
 Кучурган — Одеська область, Роздільнянський район, Великомихайлівська селищна громада
 Кучурган — Одеська область, Роздільнянський район, Лиманська селищна громада

 Кучурган — колишня назва селища Труд-Куток, Одеська область, Роздільнянський район, Степанівська сільська громада

Інше:
 Кучурган — пункт контролю на кордоні з Молдовою
 Кучурган — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської залізниці